Zlatibor est un toponyme qui peut désigner :
 un prénom serbe masculin, Zlatibor ;
 le Zlatibor, un massif montagneux de l'ouest de la Serbie ;
 le district de Zlatibor, une subdivision administrative de la  Serbie centrale ;
 Zlatibor, une ville de Serbie située dans les monts Zlatibor et dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor.